Apoda - gênero de mariposas da família das Limacodidae.
 Gymnophiona-  ordem de anfíbios.
 Ave-do-paraíso (Paradisaea apoda) -  membros da família Paradisaeidae da ordem dos passeriformes.